Zur United World Wrestling (UWW) gehören derzeit (Stand: Juli 2019) 185 Verbände aus 184 Ländern, wobei die Ukraine mit zwei Verbänden, einem für Beach Wrestling und einem für die weiteren Kampfstile, vertreten ist. Dem Vorgängerverband FILA gehörten im Jahr 2010 168 vollwertige Landesverbände sowie zwei assoziierte Verbände (Kosovo und Schottland) an. 2011 kam noch die Türkische Republik Nordzypern als dritter assoziierter Verband hinzu. Während der schottische Verband Scottish Wrestling Association nur von 2006 bis 2013 bestand, wurde Kosovo anlässlich des UWW-Kongresses 2016 als vollwertiges Mitglied aufgenommen.

Einzelnachweise 

!Fila Mitglieder
!Fila Mitglieder
UWW-Mitglieder